Маленький храбрый портняжка - американский короткометражный мультфильм 1938 года, созданный по мотивам сказки братьев Гримм. В центре сюжета — история маленького хвастливого портняжки Микки, который красноречиво хвастался королю, что убил одним ударом целых семь мух. Вдохновленный захватывающим рассказом Микки, монарх отправляет юного храбреца на бой с опасным великаном, который много лет наводит страх на всех жителей королевства. Создан Walt Disney Productions и выпущен RKO Radio Pictures. Это 103-й короткометражный мультфильм в серии фильмов о Микки Маусе и пятый за тот год.

Роли озвучивали 
 Микки Маус (озвучивает Уолт Дисней)
 Минни Маус (озвучивает Марселлит Гарнер)
 Король (озвучивает Эдди Холден)
 Густав Великан (озвучивает Эдди Холден)

Книги 
Комическая адаптация мультфильма появлялась в комиксе воскресной газеты «Микки Маус», который выходил с 28 августа по 27 ноября 1938 года.

Медиа 
Мультфильм был выпущен на DVD-диске «Mickey Mouse in Living Color» в «Walt Disney Treasures». Также был включен в комбинированном сборнике Blu-ray / DVD / Digital в честь празднования Микки 2018 года .

Награды и признание 
Мультильм был номинирован на премию Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм на 11-й церемонии вручения премии Оскар в 1939 году, но проиграл другому мультфильму Уолта Диснея — «Бык Фердинанд». В 1994 году аниматоры признали его 26-м лучшим мультфильмом всех времен. Мультфильм входит в список книги «50 величайших мультфильмов».

Ссылки

Примечания 

Рисованные мультфильмы США 1938 года
Короткометражные мультфильмы с Микки Маусом
Короткометражные мультфильмы США 1930-х годов
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1930-х годов
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем
Мультфильмы Билла Робертса